Гаври́лова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Гаврилова, Александра Ивановна (1895—1940) — советская балерина, педагог.
 
 Гаврилова, Дарья Алексеевна (род. 1994) — российская и австралийская теннисистка.
 Гаврилова, Евгения Игнатьевна (1913—1992) — советская гимнастка и тренер.
 Гаврилова, Ия Викторовна (род. 1987) — российская хоккеистка.
 Гаврилова, Клавдия Кузьминична (1909—1985) — советская удмуртская актриса театра.
 
 
 
 Гаврилова, Ольга Николаевна (1957—2022) — советская метательница копья, тренер по лёгкой атлетике.
 Гаврилова, Римма Александровна (1934—2008) — советская ткачиха, общественный и политический деятель.
 Гаврилова, Софья Андреевна (род. 1987) — российский фотограф, географ.
 
 Гаврилова, Юлия Петровна (род. 1989) — российская фехтовальщица-саблистка.

Составные фамилии 
 Гаврилова-Решитько, Милитина Васильевна (1935—2013) — удмуртская поэтесса, журналист.
 Гаврилова-Эрнст, Марина Александровна (1929—2017) — советская и российская актриса.

Топоним 
 Гаврилова — деревня Ленинского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Гаврилова — деревня в Знаменском районе Орловской области.